Příjmení Stone [stoun] nosí více různých osobností:

 Angela Stone (1981–2019) – americká pornoherečka
 David Stone – více osob
 Eddie Stone (19??) – britský voják
 Edward C. Stone (1936) – americký vědec
 Emma Stoneová (1988) – americká herečka
 Hannah Stone (1987) – velšská harfenistka
 Harlan Fiske Stone (1872–1946) – americký právník a politik
 Irving Stone (1903–1989) – americký spisovatel
 Jan Stone (John Stone; † 1539) – řeholník, mučedník a katolický světec
 Jennifer Stone (1993) – americká herečka
 John Benjamin Stone (1838–1914) – britský politik a fotograf
 Joss Stone (1987) – americká zpěvačka
 Lawrence Stone (1919–1999) – anglický historik
 Lucy Stone (1818–1893) – americká abolicionistka a sufražetka
 Mark Stone (1992) –  kanadský hokejista
 Martin Stone (1946) – britský kytarista
 Matt Stone (1971) – americký herec, scenárista a producent
 Oliver Stone (1946) – americký režisér a scenárista
 Ormond Stone – americký astronom a matematik
 Peter Stone (1930-2003) - americký spisovatel a dramatik
 Richard Stone (1913–1991) – britský ekonom, nositel Nobelovy ceny
 Robert Stone – více osob, rozcestník
 Sean Ali Stone (1984) – americký filmový režisér, scenárista a herec
 Sharon Stoneová (1958) – americká herečka
 Sly Stone (1943) – americký hudebník
 Yael Stone (1985) – australská divadelní a televizní herečka

Externí odkazy